En voïvodie de Silésie :
 Nowa Kuźnica, une localité de la gmina de Przystajń, dans le powiat de Kłobuck.
 Nowa Kuźnica, une localité de la gmina de Koziegłowy, dans le powiat de Myszków.